est un genre éteint de
ptérodactyloïdes archaeoptérodactyloïdes appartenant à la famille des gallodactylidés. C'est un ptérosaure, un groupe éteint de « reptiles ailés ».

Il a vécu au Jurassique supérieur (Kimméridgien) en Europe.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 1998 par E. Buffetaut, J. Lepage, et G. Lepage.

Étymologie 
Le nom de genre Normannognathus est composé de Normannia, le nom latin au Moyen Âge de la région Normandie où a été découvert le fossile, et le mot du grec ancien gnathus, « mâchoire ». Le nom d'espèce wellnhoferi rend hommage au paléontologue allemand Peter Wellnhofer.

Découverte 
Le seul fossile connu, long d'une dizaine de centimètres, est constitué d'un fragment regroupant les parties antérieures de la mâchoire supérieure et de la mandibule de l'animal. Il a été découvert dans la formation géologique des argiles d'Octeville (Kimméridgien) dans les falaises du cap de la Hève, près du Havre en région Normandie, dans le nord-ouest de la France. Ce fragment de mâchoires gauches est référencé sous le numéro MGCL 59'583 au musée Géologique Cantonal de Lausanne en Suisse.

Description 
Normannognathus se caractérise par l'association de mâchoires qui portent des dents jusqu'à leur extrémité antérieure, et d'une haute crête sagittale formée par les prémaxillaires, qui commence en avant de la fenestra nasopréorbitale.

Ses dents sont présentes au moins sur toute la partie avant des mâchoires jusqu'à leurs extrémités. Ce sont des dents robustes qui paraissent  plus adaptées au broyage de mollusques à carapace dure qu'à la consommation d'animaux à chair molle. Leur nombre est de cinq par prémaxillaire, d'au moins neuf pour le maxillaire et d'au moins quatorze par dentaire.

La partie arrière conservée du crâne montre une très haute crête osseuse faisant saillie brusquement des prémaxillaires. La crête est plate ; elle montre une relique de texture fibreuse qui pourrait être indicative de la présence d'une gaine de corne.

Classification

Historique 
La position phylogénétique de Normannognathus a beaucoup évolué. Ses inventeurs le rattachent à la famille des  Germanodactylidae de par ses similitudes avec le genre Germanodactylus, à l'exception cependant de sa grande crête à amorce abrupte qui rappelle celle de Dsungaripterus. En 2006, David Unwin le considère comme un Dsungaripteroidea basal. 

En 2015, Mark Witton et ses collègues concluent cependant que Normannognathus est un Monofenestrata indéterminé. Ils soulignent qu'il partage quelques caractéristiques avec les cténochasmatoïdes.

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous montre les résultats de l'étude phylogénétique réalisée en 2018 par Longrich, Martill et Andres lors de la description du genre Kryptodrakon. Cette étude renforce les commentaires de Witton en positionnant Normannognathus dans le clade des Ctenochasmatoidea et plus précisément dans la famille des Gallodactylidae où il est placé en groupe frère de Cycnorhamphus :

Voir aussi 
 Ctenochasmatoidea
 Gallodactylidae
 Cycnorhamphus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Reptile préhistorique d'Europe
Ptérosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1998